Valerij Leontyjev , teljes nevén Valerij Jakovlevics Leontyjev (Валерий Яковлевич Леонтьев) (Uszty-Usza, 1949. március 19.), orosz énekes.

Diszkográfia

Albumok 
 1983 — «Муза»
 1984 — «Диалог» 
 1984 — «Премьера». 
 1986 — «Дискоклуб 16(Б)» 
 1986 — «Бархатный сезон» . 
 1987 — «Valeri LEONTJEV»
 1988 — «Я — просто певец»
 1990 — «Дело вкуса»
 1990 — «Грешный путь» 
 1993 — «Ночь» 
 1993 — «Последний вечер»
 1993 — «Полнолуние». 
 1994 — «Прикоснись» 
 1994 — «У ворот Господних»
 1995 — «Там, в сентябре. The best of Leontiev» 
 1995 — «По дороге в Голливуд»
 1997 — «Санта-Барбара»
 1999 — «Канатный плясун» 
 1999 — «Каждый хочет любить»
 2001 — «Августин»
 2003 — «Кленовый лист» 
 2004 — «Ночной звонок» 
 2005 — «…падаю в небеса»
 2008 — «Сольный концерт в ГЦКЗ» (DVD)
 2009 — «Годы странствий»
 2011 — «Художник»
 2014 — «Любовь-капкан»

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap

Popénekesek
Orosz énekesek
1949-ben született személyek
Élő személyek